

Усово — село, Глибоцький район, Вітебська область
 Усово — село, Гродненський район, Гродненська область
 Усово — село, Копильський район, Мінська область

Усово — село, Бондарський район, Тамбовська область
 Усово — селище, Міллеровський район, Ростовська область
 Усово — село, Одинцовський міський округ, Московська область
 Усово — село, Сладковський район, Тюменська область
 Усово — станція Смоленського напрямку Московської залізниці в селі Усово Одинцовського міського округу

Див. також 
 Усове